Puget ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Puget, französische Gemeinde im Departement Vaucluse
 Puget, eine Ortschaft in der französischen Gemeinde Saint-Eustache im Département Haute-Savoie
 Puget Rock, Klippenfelsen in der Gruppe der Joinville-Inseln, Weddell-Meer, Antarktis
 Puget-Rostang, französische Gemeinde im Departement Alpes-Maritimes
 Puget-sur-Argens, französische Gemeinde im Departement Var
 Puget-Théniers, französische Gemeinde im Departement Alpes-Maritimes
 Puget-Ville, französische Gemeinde im Departement Var

Puget ist der Familienname folgender Personen:

 André Puget (1882–1915), französischer Fußballspieler
 Henri Puget (* 1813, Todesdatum unbekannt), französischer Opernsänger (Tenor)
 Jade Puget (* 1973), US-amerikanischer Musiker
 Jean-Loup Puget (* 1947), französischer Astrophysiker
 Marcel Puget (1940–2021), französischer Rugby-Union-Spieler
 Paul Puget (1848–1917), französischer Komponist
 Peter Puget (1765–1822), britischer Marineoffizier
 Pierre Puget (1620–1694), französischer Maler und Bildhauer
 Puget (Familie), französische Orgelbaudynastie aus Toulouse im 19. und 20. Jahrhundert

Siehe auch:
 Puget Sound, nach Pierre Puget benannter Sund im US-amerikanischen Bundesstaat Washington
 Etienne de Puget, von 1644 bis 1648 Erzbischof von Marseille
 Pouget